En Pologne, Pawłowice (dérivé de , Paul en polonais) est le nom :

dans la voïvodie de Basse-Silésie
 du village de Pawłowice

dans la voïvodie de Grande-Pologne 
 du village de Pawłowice, dans le powiat de Jarocin
 du village de Pawłowice, dans le powiat de Leszno 
 du village de Pawłowice, dans le powiat de Poznań

dans la voïvodie de Łódź
 du village de Pawłowice

dans la voïvodie de Lublin
 du village de Pawłowice

dans la voïvodie de Mazovie 
 du village de Pawłowice, dans le powiat de Grójec
 du village de Pawłowice, dans le powiat de Lipsko 
 du village de Pawłowice, dans le powiat de Piaseczno 
 du village de Pawłowice, dans le powiat de Sochaczew 
 du village de Pawłowice, dans le powiat de Żyrardów

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 du village de Pawłowice, dans le powiat de Jędrzejów
 du village de Pawłowice, dans le powiat de Pińczów

dans la voïvodie de Silésie
 de la gmina de Pawłowice, dans le powiat de Pszczyna
 du village de Pawłowice, chef-lieu de cette gmina
 du village de Pawłowice, dans le powiat de Gliwice